La musaranya de Bendiri (Sorex bendirii) és una espècie de mamífer de la família de les musaranyes que es troba a Nord-amèrica.

Referències

Bibliografia 

 

Mamífers dels Estats Units

Mamífers del Canadà
Otisorex